Аллахвердиева — женская форма тюркской фамилии .

Известные носительницы  Аллахвердиева, Ирина Валерьевна (род. 1978) — украинский экономист, политик.
 Аллахвердиева, Наиба Сиявуш кызы (род. 1963) — советская и азербайджанская актриса.
 Аллахвердиева, Наиля Билал Кызы (род. 1972) — российский арт-менеджер, куратор, художник.